De Luxemburgse voetbalclub CA Spora Luxemburg speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt CA Spora Luxemburg

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1956/57
|Europacup I
|Q
|
|Borussia Dortmund
|5-5 <small>BW 0-7 (U) || 3-4 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1961/62
|Europacup I
|1R
|
|B 1913 Odense
|2-15||0-6 (T)|| 2-9 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1964/65
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|FC Basel
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1965/66
|Europacup II
|1R
|
|1. FC Magdeburg
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1966/67
|Europacup II
|1R
|
|Shamrock Rovers
|2-8||1-4 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Leeds United
|0-16||0-9 (T)|| 0-7 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1980/81
|Europacup II
|1R
|
|Sparta Praag
|0-12||0-6 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Feyenoord
|2-10||0-5 (U)|| 2-5 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1989/90
|Europacup I
|1R
|
|Real Madrid CF
|0-9||0-3 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|Eintracht Frankfurt
|1-11||1-6 (U)|| 0-5 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Sheffield Wednesday FC
|2-10||1-8 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 4.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Luxemburg
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

CA Spora Luxemburg
CA Spora Luxemburg